Faragó ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Faragó (* 1961), ungarischer Komponist
 Francesca Farago (* 1993), kanadische Influencerin und Reality-TV-Darstellerin
 Géza Faragó (1877–1928), ungarischer Maler
 Iván Faragó (1946–2022), ungarischer Schachspieler
 János Faragó (1925–2013), schweizerisch-ungarischer Architekt
 József Faragó (* 1966), ungarischer Ringer 
 Ladislas Faragó (1906–1980), ungarischer Autor und Privatgelehrter
 Lajos Faragó (1932–2019), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Pál Faragó (1886–1969), ungarischer Schachkomponist
 Tamás Faragó (* 1952), ungarischer Wasserballspieler